De DFB-Pokal 2000–2001 was de 58ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 25 augustus 2000 met de eerste ronde en eindigde op 26 mei 2001 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Hermann Albrecht.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 20 december
| RD1-team01 = '''1. FC Union Berlin
| RD1-score01 = 1
| RD1-team02 = VfL Bochum
| RD1-score02 = 0

| RD1-header02 = 20 december
| RD1-team03 = MSV Duisburg
| RD1-score03 = 0
| RD1-team04 =

Zie ook
Bundesliga 2000/01
2. Bundesliga 2000/01
Finale DFB-Pokal 2001

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2000/01